

Єпископи 
 Енріке Бенавент Відал

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 450.000 || 450.000 || 100,0 || 293 || 217 || 76 || 1.535 ||  || 142 || 728 || 200
|-
| 1969 || 228.500 || 229.000 || 99,8 || 225 || 180 || 45 || 1.015 ||  || 50 || 650 || 104
|-
| 1980 || 236.000 || 237.000 || 99,6 || 164 || 145 || 19 || 1.439 ||  || 36 || 460 || 141
|-
| 1990 || 230.000 || 232.000 || 99,1 || 159 || 145 || 14 || 1.446 ||  || 25 || 423 || 141
|-
| 1999 || 228.150 || 229.075 || 99,6 || 145 || 127 || 18 || 1.573 ||  || 27 || 341 || 141
|-
| 2000 || 228.017 || 231.717 || 98,4 || 139 || 123 || 16 || 1.640 ||  || 25 || 297 || 141
|-
| 2001 || 236.692 || 240.492 || 98,4 || 134 || 118 || 16 || 1.766 ||  || 24 || 359 || 141
|-
| 2002 || 238.383 || 241.583 || 98,7 || 136 || 123 || 13 || 1.752 ||  || 21 || 299 || 141
|-
| 2003 || 238.632 || 242.021 || 98,6 || 137 || 126 || 11 || 1.741 || 1 || 18 || 326 || 141
|-
| 2004 || 239.518 || 242.300 || 98,9 || 125 || 118 || 7 || 1.916 || 2 || 14 || 304 || 141
|-
| 2010 || 260.449 || 292.662 || 89,0 || 123 || 119 || 4 || 2.117 || 2 || 11 || 255 || 141
|-
| 2014 || 257.329 || 290.766 || 88,5 || 110 || 106 || 4 || 2.339 || 5 || 9 || 245 || 141
|}

Див. також 
 Конкордат 1953 року

Посилання